

Patronyme 
 Henri-Auguste-Jules Patey (1855 - 1930), sculpteur et graveur médailleur français, Graveur général des monnaies.
 Julien Patey (1984 -     ), joueur de rugby à XV et à sept français.
 Olivier Patey (1957-), danseur et chorégraphe français.
 Tom Patey (1932-1970), grimpeur, alpiniste et écrivain écossais.

Homonymie de patronyme
Patronyme français